Kastellet (Kopenhagen)
 Kastellet (Rønne)